Carlsbad (Californië)
Carlsbad (New Mexico)
Carlsbad Caverns, een grottenstelsel en nationaal park in New Mexico

Zie ook
Duitsland:
Karlsbad (Duitsland), een gemeente in het district Karlsruhe

Tsjechië:
Karlsbad (stad), een stad in Tsjechië, in het Tsjechisch: Karlovy Vary 
Karlsbad (regio), een regio in het westen van Tsjechië
Okres Karlsbad, een district in die regio